Lista das resoluções de tela de uso comum definidas por padrões.

Resoluções comuns 
 Pixel aspect ratio (PAR): proporção horizontal para vertical de cada pixel; proporção de tela.
 Storage aspect ratio (SAR): proporção horizontal para vertical de apenas o número de pixels em cada direção.
 Display aspect ratio (DAR): combinação (por multiplicação) da proporção de pixel (PAR) e da proporção de armazenamento (SAR), fornecendo a proporção experimentada pelo visualizador.

Resoluções de vídeo
Tecnologia de visualização
Resoluções de vídeo
Padrões gráficos
Listas de tecnologia